Die China Open Super Series 2009 im Badminton fanden vom 17. bis 22. November 2009 in Shanghai statt. Das Preisgeld betrug 250.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Lin Dan
  Taufik Hidayat
  Chen Jin
  Peter Gade
  Park Sung-hwan
  Simon Santoso
  Sony Dwi Kuncoro

Resultate

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Yihan
  Tine Rasmussen
  Wang Lin
  Zhou Mi
  Pi Hongyan
  Jiang Yanjiao
  Saina Nehwal
  Wang Chen

Resultate

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Alvent Yulianto / Hendra Gunawan
  Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari
  Lars Paaske / Jonas Rasmussen

Resultate

Damendoppel

Setzliste 
  Cheng Shu / Zhao Yunlei
  Du Jing / Yu Yang
  Chin Eei Hui / Wong Pei Tty
  Ma Jin / Wang Xiaoli
  Ha Jung-eun / Kim Min-jung
  Tian Qing / Zhang Yawen
  Chang Hsin-yun / Chou Chia-chi
  Chien Yu-chin / Wang Pei-rong

Resultate

Mixed

Setzliste 
  Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung
  Zheng Bo / Ma Jin
  He Hanbin / Yu Yang
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Valiyaveetil Diju / Jwala Gutta
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam

Resultate

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=7EBBA4D8-BE5E-4394-B92C-E88993565DC2

2009
BWF Super Series 2009
Badmintonwettbewerb in Shanghai